Arteaga est un nom d'origine basque, composé de l'agglutination de arte (chêne vert) et du suffixe -aga (lieux) et qui signifie « lieu des chênes verts » :

Toponyme

Gautegiz-Arteaga, une ville dans la province de  Biscaye  ;
 Arteaga, village de la commune de Metauten en Navarre ;
 Arteaga, quartier de Zamudio en Biscaye.
 Arteaga, quartier de Zeberio, dans la province de Biscaye, dans la communauté autonome du Pays basque.
 Arteaga Derio, quartier de Derio en Biscaye.

Arteaga, une ville de l'État de Coahuila ;
 Querétaro de Arteaga est un État du Mexique.

Patronyme 

 Stefano Arteaga (1747-1799), un jésuite et écrivain espagnol ;
 Ángel Arteaga (1928-1984), un compositeur espagnol ;
 Arteaga (né en 1969), un footballeur espagnol.

Patronyme basque
Toponymie basque